

Osoby o nazwisku Malarski 
 Henryk Malarski (1887–1955) – polski biochemik, fizjolog, zootechnik, specjalista w dziedzinie żywienia zwierząt,
 Marek Malarski (1949–2016) – polski specjalista inżynierii ruchu lotniczego, prof. dr hab. inż.,
 Stanisław Malarski (ur. 1931) – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego,
 Tadeusz Malarski (1883–1952) – polski fizyk, radiotechnik, profesor Politechniki Lwowskiej, Politechniki Śląskiej i AGH w Krakowie

Postaci fikcyjne/legendarne  
 Malarski – postać legendarna, zbójnik działający w latach pod koniec XIX wieku na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz Kielecczyzny.